

Patronyme 

 Chloé Caulier, grimpeuse belge.
 Éric Caulier, professeur de l’association chinoise de wushu.
 Madeleine Caulier, héroïne populaire lilloise.
 Virginie Caulier, cavalière belge de concours complet.

Toponyme 
 Caulier (métro de Lille Métropole)

Divers 
 Caulier est une brasserie belge.

Homonymie de patronyme